Хар(и)два́р, Гардва́р или Гурдва́р () — город в индийском штате Уттаракханд, административный центр округа Харидвар. Раскинувшийся на берегах Ганги, Харидвар является одним из семи основных священных городов индуизма. В переводе с хинди название города означает «ворота к Богу» (хари означает «Бог», а двар — «ворота»).

В районе Харидвара Ганга спускается с Гималаев на Индо-Гангскую равнину. Именно поэтому город получил своё древнее название — Гангадвара () — место, в котором Ганга спускается с гор на равнину.

Согласно индуистской легенде, Харидвар является одним из четырёх мест в Индии, куда упали капли переносимого Гарудой нектара бессмертия, полученного при пахтании Молочного океана девами и асурами. 

С тех пор в этих четырёх местах (Харидвар, Удджайн, Нашик и Аллахабад) раз в три года проводится крупнейший индуистский фестиваль Кумбха-мела, на который собираются миллионы паломников и туристов со всего мира.

Примечания

Литература 
 Lochtefeld J. G. Haridwar // Brill’s Encyclopedia of Hinduism, Brill's Encyclopedia of Hinduism: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Vol. 1.  (ed.). Leiden: Brill, 2009.
 Haridwar — Gangadware Mahatirthe, Ed. Shalini Saran. Haridwar Development Authority, Govt. of Uttar Pradesh, 1992.
 Rupinder Khullar, Reeta KhullarGateway to the Gods: Haridwar-Rishikesh. UBS Publishers, 2004. ISBN 81-7476-460-7.
 Report, by Archaeological Survey of India, Alexander Cunningham. Published by Office of the Superintendent of Government Printing, 1871. Chapt 30: Haridwar or Gangadwara, p. 231-236.
 Chapter XVII: Himalayas, Hardwar. // Charles Harcourt Ainslie Forbes-Lindsay. India, Past and Present. Published by J.C. Winston, 1903. Page 295.

Ссылки 
 The Official Website of District Haridwar.
 Your complete resource on city of Haridwar. 
 
 Haridwar map

Священные города индуизма
Места паломничества индуизма
Харидвар